Pereliski Małe (ukr. Малі Переліски) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Малі Переліски, Львівська область, Бродівський район

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim